Lezcano ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Lezcano, paraguayischer Fußballspieler
 Darío Lezcano (* 1990), paraguayischer Fußballspieler
 Gustavo Lezcano († 2014), kubanischer Musiker
 José Antonio Lezcano y Ortega (1865–1952), nicaraguanischer Geistlicher, erster Erzbischof von Managua
 Juan Félix Lezcano, paraguayischer Fußballspieler
 Juan Vicente Lezcano (1937–2012), paraguayischer Fußballspieler